

Musica 
 Napoli Centrale – gruppo musicale italiano
 Napoli Centrale – album dell'omonimo gruppo musicale del 1975

Trasporti 
 Stazione di Napoli Centrale – stazione di Napoli, in Italia